Newmarket je jméno pro několik různých míst:
 Newmarket (Anglie) – město v anglickém hrabství Suffolk, proslulé dostihovým sportem
 Newmarket (Austrálie) – obec v australském Queenslandu
 Newmarket (Kanada) – město v kanadském Ontariu
 Newmarket (Nový Zéland) – předměstí Aucklandu na Novém Zélandu
 Newmarket (USA) – město v New Hampshire
 Newmarket railway station – železniční stanice v Melbourne